Samuel Ervin Beam, né le 26 juillet 1974, plus connu sous le nom de scène , est un musicien américain, auteur-compositeur interprète. Il a réalisé 6 albums studio, plusieurs EPs et singles, ainsi que quelques productions disponibles uniquement en téléchargement, dont un album live (enregistré lors de son concert au Bonnaroo en 2005).

Sam Beam a grandi en Caroline du Sud avant d'emménager en Virginie, puis en Floride pour suivre des cours. Il vit actuellement à Durham en Caroline du Nord. Le nom Iron & Wine vient d'un complément alimentaire nommé  (Bœuf, Fer & Vin) qu'il trouva dans une épicerie pendant qu'il faisait un film.

Biographie

Jeunesse et débuts 
Beam fut élevé à , en Caroline du sud, où son père travaillait dans la gestion territoriale et sa mère était enseignante. Quand il était enfant, sa famille voyageait régulièrement à la campagne, où son grand-père tenait une ferme. Il intégra l'école de Seven Oaks puis celle de Chapin. Pendant son internat, il fut serveur au restaurant California Dreaming de Columbia. Beam obtint un diplôme d'art à l'université Commonwealth de Richmond, en Virginie. Il se spécialisa dans la peinture avant d'obtenir un nouveau diplôme à l' de Floride. Avant la sortie du premier album d'Iron & Wine, sa principale source de revenus découlait d'un travail d'enseignement en film et cinématographie aux Université de Miami et . Il passa environ sept ans à écrire des chansons avant qu'un de ses amis ne lui prête un enregistreur à quatre pistes. Il commença à faire des démos et en donna une à son ami Michael Bridwell, le frère du chanteur de Band of Horses, . Michael la remit à Mike McGonigal, du magazine , qui choisit la chanson Dead Man's Will, plus tard enregistrée sur In the Reins, pour la mettre sur une des compilations du magazine. Beam attira ensuite l'attention du codétenteur du label Sub Pop Records, , qui le contacta pour lui proposer un contrat.

Vie personnelle 
Beam, sa femme et leurs cinq filles vivent à Durham en Caroline du nord. Il fut élevé comme chrétien dans la Bible Belt, mais est désormais agnostique : « c'était une période trouble pour moi, mais être dans la confusion ne me manque pas. Je ne suis pas athée. Il y a indéniablement un monde invisible que certains nomment Dieu et qu'ils pensent connaître mieux que les autres. J'essaie de ne pas m'accrocher aux noms ».

En 2011, un portrait de Beam fut peint par l'artiste britannique . Il fut exposé au Royaume-Uni, y compris dans une exposition individuelle au Royal Albert Hall.

Parcours musical 
Le premier album d'Iron & Wine, , fut édité par Sub Pop en 2002. Beam composa, interpréta, enregistra et produisit l'album chez lui. Avec des guitares acoustiques, du banjo et des guitares slides, la musique de l'album fut comparée à celle de Nick Drake, Simon and Garfunkel, Elliott Smith, Neil Young et John Fahey. Toujours en 2002, Beam enregistra une reprise de Such Great Heights, chanson alors inédite du projet The Postal Service, qui fut incluse en face B de la version originale des auteurs. Elle figura plus tard sur la compilation de morceaux inédits d'Iron & Wine Around the Well. Il l'intégra en 2003 à son deuxième EP , contenant d'autres chansons auto-produites avec un style similaire à celui de ses débuts.

Son deuxième album  paru en 2004, fut entièrement enregistré dans un studio professionnel, avec une amélioration significative de la qualité du son. Produit à Chicago par , les instruments acoustiques étaient toujours au centre du projet, mais l'intégration de nouveaux musiciens donna naissance à une musique légèrement différente. Cette même année, il enregistra la chanson The Trapeze Swinger pour le film In Good Company, et vit sa reprise de Such Great Heights utilisée dans une publicité pour M&M's et dans la bande originale du film Garden State. Sa version fut aussi utilisée dans une publicité d'Ask.com en 2006, et sortit finalement la même année en single, accompagnée d'enregistrements de The trapeze swinger et Naked as we came réalisés pour Radio Vienna.

En février 2005, il sortit un EP intitulé , reprenant les sonorités de son précédent LP, en ajoutant des guitares électriques. Chaque piste présente une figure spirituelle féminine et contient des références à la bible. L'EP , une collaboration avec le groupe de rock arizonien Calexico, sortit en . Beam écrivit les chansons de l'EP des années auparavant, mais Calexico ajouta sa marque de fabrique aux arrangements, mélangeant western rock, musique traditionnelle mexicaine et jazz. Plusieurs pistes, dont Burn that broken bed, contiennent des cuivres, une première pour la musique de Beam.

Le troisième album d'Iron & Wine, intitulé , sortit le 25 septembre 2007. Cet album fut classé parmi les 10 meilleurs de 2007 par le magazine Paste. Joey Burns et Paul Niehaus de Calexico, ainsi que des musiciens de jazz tels que Matt Lux et Bob Burger y participèrent. Lorsque The Independent demanda à Beam de décrire l'album, il répondit « ce n'est pas un enregistrement de propagande politique, mais c'est définitivement inspiré par la confusion politique, car la réélection de Bush m'a vraiment pris au dépourvu ». La dernière piste de l'album, Flightless Bird, American Mouth, fut utilisée dans la saga Twilight. Elle fut spécialement choisie pour la scène du bal de promotion par Kristen Stewart, l'actrice principale, et apparaît dans la bande originale.

Beam a sorti plusieurs de ses musiques sur iTunes, y compris certains Eps exclusifs. L'EP Iron & Wine iTunes Exclusive contient des enregistrements studio inédits, comprenant une reprise de Stereolab et deux pistes parues précédemment sur vinyle. La Session live (iTunes Exclusive) contient plusieurs pistes de ses albums interprétées par Beam et sa sœur Sarah, ainsi qu'une reprise de la chanson  de New Order. Sarah Beam participa aux chœurs sur plusieurs enregistrements studio de son frère. La musique de Beam apparaît dans des séries télévisées comme Grey's Anatomy, The L Word et  House.

L'album d'inédits  parut en 2009. Iron & Wine participa aussi à la compilation Dark was the Night produite par la Red Hot Organization au bénéfice de la lutte contre le SIDA avec la chanson Stolen Houses (Die). Le 26 novembre 2010, Iron & Wine sortit une édition spéciale Record store day black friday 12 en vinyle et cd, intitulée Walking far from home pour les magasins de disques indépendants.

Le quatrième album d'Iron & Wine, , parut le 25 janvier 2011 chez Warner Records en Amérique du Nord, et chez 4AD dans le reste du monde. Sur cet album, Beam mélangea le style de ses débuts à une plus forte influence pop.

, le cinquième album studio d'Iron & Wine, fut publié en avril 2013 par Nonesuch Records en Amérique du nord, et par 4AD dans le reste du monde. Ghost on ghost marqua une nouvelle exploration des sonorités pop de Kiss Each Other Clean, développant aussi des influences jazz et R&B, avec la participation du batteur de jazz Brian Blade à l'album. En janvier 2014, en enregistrant pendant le vortex polaire de Chicago, Beam et son collaborateur régulier Brian Deck coproduisirent huit des dix chansons de l'album The Horse Comanche sorti en 2015, de . Beam et ses musiciens participèrent aux sessions d'enregistrement et aux chœurs.

Iron & Wine sortit deux albums en 2015 : Archive Series : Volume 1, paru en février, qui contient des chansons inédites enregistrées à la période de The Creek Drank the Cradle. Et , album de reprises enregistré avec le chanteur de Band of Horses, Ben Bridwall, paru en juillet. , un album de duos avec la chanteuse auteure-compositrice Jesca Hoop, sortit chez Sub Pop en 2016. Produit, enregistré et mixé par Tucker Martine, l'album présente aussi des participations de  du groupe Wilco, de , d'Eyvind Kang, de , et d'Edward Rankin-Parker.

En août 2017, le sixième album studio d'Iron & Wine, , sortit chez Sub Pop Records. Sur cet enregistrement, Beam épura la production d'un ensemble d'instruments des précédents disques, pour revenir à des structures de chansons plus simples et mélodiques.

Le 21 mars 2019, Calexico et Iron & Wine annoncèrent , leur premier album collaboratif. Il sortit le 14 juin 2019 chez Sub pop.

Discographie

Notes et références

Liens externes 

 

Chanteur américain de folk
Nom de scène
Naissance en juillet 1974
Naissance dans le comté de Lexington
Étudiant de l'université d'État de Floride
Artiste de 4AD
Artiste de Sub Pop